Termenul „Steinen” se poate referi la:

Localități
 Steinen (Westerwald), comună din landul Renania-Palatinat, Germania
 Steinen, Baden-Württemberg, comună din landul Baden-Württemberg, Germania
 Steinen SZ, comună din cantonul Schwyz, Elveția
 Steinen bei Signau, localitate ce aparține de Bowil, Elveția
Nume de persoane
 Johann Dietrich von Steinen (1685–1759), istoric și teolog german
 Johann Abraham von den Steinen (1781–1849), comerciant, primar, evreu german
 Karl von den Steinen (1855–1929), medic, etnolg, autor german

Vezi și 
 Stein (dezambiguizare)